Sezon 2015/2016 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej miał się rozpocząć 28 listopada 2015 w fińskiej Ruce, jednak ostatecznie rozpoczął się 5 grudnia 2015 w norweskim Lillehammer. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały zaplanowane początkowo na 28 lutego 2016 we włoskim Val di Fiemme, jednak ostatecznie odbyły się 6 marca 2016 w niemieckim Schonach. Kraje, w których odbywały się konkursy PŚ to Finlandia, Norwegia, Austria, Francja, Niemcy i Włochy. Finałowe zawody w Schonach składały się z dwóch serii skoków i biegu na 15 km.

Podczas trwania sezonu w kalendarzu PŚ doszło do następujących zmian:
Konkursy w Ruce zostały odwołane z powodu silnego wiatru na skoczni i, wobec tego, braku możliwości przeprowadzenia konkursu skoków. Zastąpiły je dodatkowe konkursy w Trondheim oraz w Lahti.
Z powodu silnego wiatru pierwszy konkurs w Lillehammer został rozegrany metodą Gundersena, a nie jako konkurs drużynowy, zaś drugi z tego samego powodu został przeniesiony na skocznię HS100. 
Konkursy w Klingenthal zostały odwołane z powodu braku śniegu - zastąpił je konkurs drużynowy w Schonach 4 marca 2016.
Konkursy w Chaux-Neuve zostały opóźnione o tydzień, aby dać czas organizatorom przygotować trasy oraz skocznię.
Bieg do trzecich zawodów w Seefeld został skrócony z 15km na 10km z powodu intensywnych opadów śniegu.
Z powodu braku śniegu zawody w Schonach zostały przesunięte ze stycznia na marzec. Planowany konkurs drużynowy zastąpiono konkursem indywidualnym.
Ostatecznie Puchar Świata wywalczył Niemiec Eric Frenzel, a Puchar Narodów zdobyli Niemcy.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 Klasyfikacja generalna

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2015/2016 w kombinacji norweskiej